Schneckenloch steht für:

 Schneckenlochhöhle, eine große Karsthöhle bei Schönenbach im österreichischen Bundesland Vorarlberg
 Helicotrema, ein Durchgang zwischen Vorhoftreppe und Paukentreppe der Hörschnecke im Innenohr